Муффат (): немецкая фамилия.

Известные носители 
 Муффат, Георг (1653—1704) — немецкий композитор и органист эпохи барокко.
 Муффат, Готлиб (1690—1770) — его сын, австрийский композитор и органист.